Berthelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders W. Berthelsen (* 1969), dänischer Schauspieler
 Anthon Berthelsen (* 1955), grönländischer Künstler
 Asii Kleist Berthelsen (* 2004), grönländische Fußballspielerin
 Berit Berthelsen (1944–2022), norwegische Leichtathletin
 Christian Berthelsen (1916–2015), grönländischer Lehrer, Schulinspektor, Schuldirektor, Autor, Übersetzer und Richter
 Esekiel Berthelsen (* 1882), grönländischer Landesrat
 Frederik Berthelsen (1750–1828), grönländischer Katechet und Missionar
 Hans Egede Berthelsen (1918–1999), grönländischer Buchdrucker, Journalist, Lehrer, Sänger und Landesrat
 Hermann Berthelsen (* 1956), grönländischer Politiker und Lehrer
 Jens Berthelsen (1890–1961), dänischer Fechter
 Jens Peter Berthelsen (1854–1934), dänischer Fechter
 Jess G. Berthelsen (* 1958), grönländischer Gewerkschafter

 Julie Berthelsen (* 1979), grönländische Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Kelly Berthelsen (* 1967), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit), Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Lars-Pele Berthelsen (* 1949), grönländischer Pastor, Lehrer, Kommunalpolitiker, Richter und Schriftsteller
 Linnea Berthelsen (* 1993), dänische Schauspielerin
 Malik Berthelsen (* 1978), grönländischer Politiker (Siumut)
 Niviaq Chemnitz Berthelsen (* 1989), grönländische Skilangläuferin
 Olga P. Berthelsen (* 1962), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)
 Ove Karl Berthelsen (* 1954), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)
 Per Berthelsen (* 1950), grönländischer Politiker

 Roar Berthelsen (1934–1990), norwegischer Weitspringer

Siehe auch:
 Bertelsen